Ascó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ascó (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Ascó (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar